Roberto Caon – politico italiano
 Vito Caon – calciatore italiano